|}

Die Bahnstrecke Bari–Martina Franca–Taranto (Tarent) gehört zum Netz der Ferrovie del Sud Est (FSE), die seit 4. August 2016 den Ferrovie dello Stato Italiane (FS) gehören.

Geschichte 
Die heutige Strecke von Bari nach Taranto setzt sich historisch aus drei Abschnitten mit unterschiedlicher Entstehungsgeschichte zusammen:
 Bari–Locorotondo und Bari Mungivacca–Putignano
 Locorotondo–Martina Franca
 Martina Franca–Taranto

Ferrovie Sussidiate 

Die Bahnstrecken Bari–Locorotondo und Bari Mungivacca–Putignano wurden von den Ferrovie Sussidiate gebaut. Die Bahnstrecke Bari Mungivacca–Putignano zweigt dabei von der Hauptstrecke Bari–Locorotondo im Bahnhof Bari Mungivacca ab und trifft nach 43,3 km in Putignano wieder auf die Hauptstrecke. Die Eröffnung dieses Netzes erfolgte abschnittsweise:
 Bari–Putignano am 12. August 1900,
 Putignano–Locorotondo am 14. Dezember 1903 und
 Bari Mungivacca–Putignano am 5. September 1905

Ferrovie Salentine 
Nach dem Ersten Weltkrieg versuchten die Ferrovie Salentine, ihr Streckennetz zu ergänzen. Ein umgesetztes Projekt war, den Endbahnhof ihrer Strecke Lecce–Francavilla Fontana mit der Südspitze des Netzes der Ferrovie Sussidiate in Locorotondo zu verbinden. Dies geschah in mehreren Etappen, deren letzte, der Abschnitt Locorotondo–Martina Franca, am 24. Dezember 1925 in Betrieb ging.

Strade Ferrate Pugliesi 
Um eine Eisenbahn von Martina Franca nach Taranto zu bauen, wurde eine eigene Gesellschaft gegründet, die Strade Ferrate Pugliesi. An ihr war wesentlich der Bankier Carlo Raffaele Bombrini beteiligt, der große Anteile an anderen regionalen Eisenbahngesellschaften hielt, etwa den Ferrovie Ferrovio Salentine. Baubeginn der Strecke Martina Franca–Taranto war der 13. Dezember 1930. Die Strecke wurde am 22. April 1931 in Betrieb genommen, obwohl die Genehmigung des Verkehrsministeriums (Ministero delle comunicazioni) erst vom 1. Mai 1931 datiert.

FSE 
Ab Herbst 1931 schlossen sich eine Reihe kleiner regionaler Bahngesellschaften in Apulien zu den Ferrovie del Sud Est zusammen. Zu diesen gehörten die oben genannten Gesellschaften. In der Folge wurde die ursprüngliche Kilometrierung durch die heutige ersetzt, wodurch die die Strecke Bari–Taranto entstand. Seit 2012 wird die Strecke unter anderem mit Geldern der Europäischen Union elektrifiziert. Im Zuge dieser Modernisierung werden Brücken erneuert und Schallschutzwände gebaut.

Streckenbeschreibung 
Die Strecke ist eingleisig, nicht elektrifiziert und 112,5 km lang. Zwischen den Bahnhöfen Bari und Bari Mungivacca sowie zwischen Noicàttaro und Rutigliano bestehen die einzigen mehrgleisigen Abschnitte im gesamten Netz der FSE.

Betrieb 
Auf der Strecke Bari–Martina Franca–Taranto verkehrt die Linie 1 der FSE, auf der Strecke Bari Mungivacca–Putignano die Linie 1bis. In der Regel werden hier Fahrzeuge der Baureihe FSE ATR 220 eingesetzt. Die Strecke ist die einzige im Netz der ehemaligen FSE, auf der lokbespannte Züge mit Doppelstockwagen verkehren.

Literatur 
 Eisenbahnatlas Italien und Slowenien / Atlante ferroviario d’Italia e Slovenia. Schweers + Wall 2010. ISBN 978-3-89494-129-1, S. 81, 86f, 93.
 Pietro Marra:  Rotaie a Sud Est. Bagnacavallo 2014. ISBN 978-88-909824-0-8

Weblinks 
 Homepage des FSE

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Apulien